Циртантус () — род однодольных цветковых растений, включённый в подсемейство  семейства .

Виды 
Род насчитывает около 50 видов, которые распространены в центральной и южной Африке.

Примечания

Ссылки 
Фото некоторых видов Cyrtanthus от Pacific Bulb Society

Растения по алфавиту
Амариллисовые
Флора Африки
Таксоны, описанные Уильямом Эйтоном